La Pesquera puede referirse a:

Lugares de España

 La Pesquera: Municipio de la provincia de Cuenca (Castilla-La Mancha)
 La Pesquera: Localidad del municipio de Laredo (Cantabria).